Александр Шеффер:
 Шеффер, Александр Александрович (1831—1897) — русский врач.
 Шеффер, Александр Николаевич (род. 1866) — композитор.